Samuel Walsh peut désigner :
 Samuel Walsh, un artiste irlandais ;
 Samuel Walsh, le premier chef du Parti communiste du Québec.